

Geografia
 Isola delle Correnti – isola della Sicilia, sulla costa ionica, nel territorio del comune di Portopalo, provincia di Siracusa
 Scoglio Correnti o Corrente – isola della Sicilia, nell'arcipelago delle isole Egadi

Persone
 Cesare Correnti (1815-1888) – funzionario, patriota e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Claudio Correnti (1941) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giovanni Correnti (1910–...) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Giovanni Correnti (1940-2016) – politico e avvocato italiano, deputato e senatore della Repubblica
 Maria Cristina Correnti (1972) – ex cestista e dirigente sportiva italiana
 Salvatore Correnti (1899-1948) – matematico e docente italiano
 Santi Correnti (1924-2009) – storico e scrittore italiano
 Venerando Correnti (1909-1991) – antropologo e docente italiano

Pagine correlate
 Corrente

Altri progetti